

Села 
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада (в минулому — Апостолівський район)
 Катеринівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада (в минулому — Софіївський район)